Lichtinghagen steht für:

 alte Ortsbezeichnung in Lindlar, siehe Oberlichtinghagen #Geschichte
 Margrit Lichtinghagen (* 1954), deutsche Juristin